Fulu fulu é a designação vulgar dos seguintes peixes:
 Auxis thazard (Lacépède, 1800)
 Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)
 Haplochromis nubilus (Boulenger, 1906)

Desambiguação